Рафаэль Надаль защитил свой прошлогодний титул в качестве первой ракетки турнира.

Посев 

  Рафаэль Надаль (Титул)
  Новак Джокович (Полуфинал)
  Роджер Федерер (Финал)
  Энди Маррей (Полуфинал)
  Робин Сёдерлинг (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Первый раунд)
  Давид Феррер (Четвёртый раунд)
  Юрген Мельцер (Второй раунд)
  Гаэль Монфис (Четвертьфинал)
  Марди Фиш (Третий раунд)
  Николас Альмагро (Первый раунд)
  Михаил Южный (Третий раунд)
  Ришар Гаске (Четвёртый раунд)
  Станислас Вавринка (Четвёртый раунд)
  Виктор Троицки (Четвертьфинал)
  Фернандо Вердаско (Третий раунд)

<ol start="17">
 Жо-Вилфрид Тсонга (Третий раунд)
 Жиль Симон (Четвёртый раунд)
 Марин Чилич (Первый раунд)
 Флориан Майер (Второй раунд)
 Александр Долгополов (Третий раунд)
 Микаэль Льодра (Первый раунд)
 Томас Беллуччи (Третий раунд)
 Сэм Куэрри (Второй раунд)
 Хуан Мартин дель Потро (Третий раунд)
 Милош Раонич (Первый раунд)
 Маркос Багдатис (Второй раунд)
 Николай Давыденко (Второй раунд)
 Янко Типсаревич (Третий раунд)
 Гильермо Гарсия-Лопес (Третий раунд)
 Сергей Стаховский (Третий раунд)
 Кевин Андерсон (Второй раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Тим Смычек (Первый раунд)
  Бернард Томич (Первый раунд)
  Арно Клеман (Второй раунд)
  Бенуа Пер (Первый раунд)
  Максим Тексейра (Второй раунд)

<ol start="6">
 Эдуар Роже-Васслен (Первый раунд)
 Гийом Руфен (Второй раунд)
 Винсан Мильо (Первый раунд)
 Томми Хаас (PR, Первый раунд)
 Иво Карлович (PR, Первый раунд)

Победители квалификационного отбора 

  Леонардо Майер (Третий раунд)
  Стив Дарси (Третий раунд)
  Денис Гремельмайр (Первый раунд)
  Бьорн Фау (Первый раунд)
  Хавьер Марти (Первый раунд)
  Альберт Рамос (Второй раунд)
  Фрэнк Данцевич (Первый раунд)
  Алехандро Фалья (Четвертый раунд)
  Томас Схорел (Второй раунд)  Лукаш Кубот (Третий раунд)  Давид Гес (Первый раунд)''

<ol start="12">
 Огустин Женсс (Первый раунд)
 Эрик Продон (Первый раунд)
 Стефан Робер (Второй раунд)
 Антонио Веич (Третий раунд)
 Лукаш Росол (Третий раунд)
 Андреас Бек (LL, Первый раунд)
 Симоне Болелли (LL, Второй раунд)
 Алекс Богомолов (LL, Первый раунд)
 Райан Харрисон (LL, Первый раунд)
 Марсель Ильхан (LL, Второй раунд)
 Марк Жикель (LL, Первый раунд)

Отказы от участия в турнире 

  Давид Налбандян (Болезнь)
  Томми Робредо (Травма левой ноги)

<ol start="3">
 Хуан Карлос Ферреро
<li> Энди Роддик (Травма правого плеча)

Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Пабло Куэвас (Первый раунд)
  Виктор Ханеску (Второй раунд)

<ol start="3">
<li> Фабио Фоньини (Четвертьфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Мужчины